Lacoste (по-русски произносится: Лако́ст) — французская компания по производству одежды, обуви, парфюмерии, очков, часов и различных кожаных изделий. Основана в 1933 году, символом и логотипом является изображение зелёного крокодила.

История 
В 1926 году французский теннисист Рене Лакост, участвуя в Открытом чемпионате США по теннису, надел на соревнования сделанную собственноручно белую рубашку-поло, отличающуюся от одежды для игры в теннис того времени — традиционных «городских» сорочек с длинными рукавами. Рубашка Рене Лакоста с короткими рукавами была выполнена из лёгкой трикотажной ткани, комфортной для игры в сильную жару.
	 
В 1927 году, во время проведения Кубка Дэвиса, американская пресса прозвала Лакоста «аллигатором» из-за спора о чемодане из крокодиловой кожи: в 1923 году капитан французской сборной по теннису обещал Рене крокодиловый чемодан, если тот выиграет турнир. Это прозвище — «аллигатор» — закрепилось за теннисистом и во Франции благодаря поведению Лакоста на корте, где он не прощал ошибок своим соперникам. Друг Лакоста, Роберт Джордж, нарисовал для него крокодила, который был вышит на блейзере, в котором выступал спортсмен — по утверждению компании, это стало первым примером использования в одежде видимой эмблемы (но не логотипа, так как "логос" означает "слово", а в изображении крокодила слова нет). Впоследствии это изображение стало символом бренда Lacoste. 

В 1933 году, после того, как Рене Лакост ушёл из большого спорта, он совместно с владельцем и президентом крупнейшей французской трикотажной компании того времени, Андре Жилье, основал фирму La Societe Chemise Lacoste. Компания занялась выпуском рубашек для игры в теннис, занятий гольфом (супруга Лакоста, , была известной гольфисткой) а также парусным спортом. В 1951 году компания отошла от традиционных белых рубашек и представила новую линию цветных рубашек, ставшую успешной. В 1952 году под лозунгом «Lacoste — статусный символ компетентного спортсмена» фирма начала экспортировать свою продукцию в США.

В 1963 году управление компанией перешло в руки сына Рене, Бернара Лакоста (Bernard Lacoste). Под его руководством Lacoste достигла уровня продаж в 300 000 вещей ежегодно. В 70-х годах XX века вдобавок к рубашкам под маркой Lacoste начали выпускаться футболки, оптические и солнечные очки, теннисные ботинки, повседневная обувь, часы и различные кожаные изделия. В 1968 году совместно с парфюмерной компанией «» был выпущен первый мужской аромат Lacoste. Позднее для мужчин были выпущены Lacoste Blanc, Lacoste Essential, Lacoste Elegance, Lacoste Hot Play, Lacoste L.12.12; для женщин — Lacoste Inspiration, Lacoste Femme, Lacoste Touch of Pink — всего около 20 наименований. В создании парфюмерии принимали участие такие парфюмеры, как Laurent Bruyere, Olivier Cresp, Claude Dir, Annick Menardo и Domitille Michalon.

Смена собственников 
До осени 2012 года контроль над компанией принадлежал семье Лакост (в частности, Мишелю Лакосту принадлежало 30,3% марки, его дочери Софи Лакост Дурнель и ряду других лиц — в совокупности 28%). 35% владела швейцарская компания-ретейлер Maus Frères. В октябре-ноябре 2012 было объявлено о том, что Мишель и Софи Лакост договорились с Maus Frères о продаже последней своих долей. Данное решение было принято на фоне существенных распрей между Мишелем и Софи.

Примечания

Ссылки 
 

Производители одежды и обуви Франции
Производители косметики и парфюмерии Франции